Durandus ist der Name folgender Personen:
 Durandus (Abt), Abt von Abbaye Saint-Martin de Troarn OSB (1012–1088)
 Durandus von St. Pourçain OP (* ca. 1270–1275, † 1334), Theologe und Philosoph sowie Bischof
 Durandus von Mende (auch Wilhelm Durandus der Ältere oder Wilhelm Durand; * um 1230, † 1296), Bischof von Mende
 Durandus von Osca (Durand de Huesca, Durand de Osca, Durandus de Losque; * um 1160, † 1224) waldensischer Gelehrter
 Guillaume Durandus, der Jüngere (William Durandus; † 1328), Kanoniker, Neffe von Durandus von Mende

Siehe auch:
 Durand